Filo o philo puede referirse a:
Filo o phylum, concepto biológico (categoría taxonómica entre reino y clase, también llamado "tipo"). En botánica es equivalente a división. 
Hoja (cuchillo), también llamada filo en algunos países hispanohablantes.
Filo (náutica), la línea que indica la dirección del viento.
Filo (traje de baño), traje de baño extremo antes del desnudo total.
Masa filo, masa muy delgada usada para preparaciones alimentarias, dulces y saladas.
Apócope de Filosofía.

Apellido
David Filo, empresario estadounidense.
William Philo, boxeador británico.

Acrónimo
FILO, First In, Last Out ("Primero en entrar, último en salir")

Topónimos
 Filo (ciudad), una antigua ciudad griega de Tesalia.
 Philo (California), lugar designado por el censo en el condado de Mendocino, estado estadounidense de California.
 Philo (Illinois), villa ubicada en el condado de Champaign, estado estadounidense de Illinois.
 Philo (Ohio), villa en el condado de Muskingum, estado estadounidense de Ohio.
Río Filo Hua Hum Oeste.
Lago Filo Hua Hum.